Гаґен — місто, що знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія в Німеччині.
 Гаґен — другий за висотою вулкан Папуа Нової Гвінеї.
 Маунт-Гаґен — місто в Папуа Новій Гвінеї, у провінції Західний Гайлендс.
 Гаґен — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія.

 Август Матіас Гаґен — балтійсько-німецький хужожник та графік.
 Гаген Домінік Ернестович (1810—1876) — російський живописець і графік.
 Еллен Гаген (1873—1967) — шведська політична (Ліберальна партія) і громадська діячка, письменниця.
 Том-Гаральд Гаген (норв. Tom Harald Hagen; * 1 квітня 1978, Груе, Гедмарк, Норвегія) — норвезький футбольний арбітр.
 Ева-Марія Гаґен (1934—2022) — німецька актриса, співачка.
 Ніна Гаґен — німецька панк-рок співачка та музикантка, авторка пісень, актриса.
 Гаґен з Троньє — персонаж германсько-скандинавського епосу («Пісня про Гьоґні, вбивцю Сіґурда», «Сага про Тідрека») та один з головних персонажів «Пісні про Нібелунгів».
 Гаген Фердинанд Августович (1849—?) — російський архітектор.